Lußgraben und Lussgraben sind Gewässernamen:

 Lussgraben (Altbellamonter Bach), rechter Zufluss des Altbellamonter Bachs (zur Bellamonter Rottum) gegenüber von Altbellamont, Gemeindeteil Füramoos, Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

 Lußgraben (Loosbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Loosbachs (zur dort noch Verlorener Bach genannten Friedberger Ach) bis Schwabhausen, Gemeinde Weil, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Lußgraben (Saalbach), rechter Zufluss des Saalbachs (zum Oberrhein) bei Neibsheim, Stadt Bretten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Lußgraben (Sur), linker Zufluss der Sur bei Luß, Markt Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Lußgraben (Wertach), linker Zufluss der Wertach gegenüber Wehringen, Landkreis Augsburg, Bayern

Siehe auch:
 Luß
 Lussbach
 Lüßgraben